Courbouzon ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 im Département Jura, siehe Courbouzon (Jura)
 im Département Loir-et-Cher, siehe Courbouzon (Loir-et-Cher)